El nombre de Eugenio Martínez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Eugenio Martínez (escritor) (Toledo, 1559 -Santa María de Huerta, Soria, siglo XVII)
 Eugenio Martínez (m. 1932). Militar mexicano.
 Eugenio Martínez Celdrán (nacido en 1947). Lingüista y fonetista español de la Universidad de Barcelona.